Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1974 года во второй раз после 1954 года состоялся в шведском городе Фалун с 16 по 24 февраля 1974 года. В программе соревнований женская лыжная эстафета 3×5 км была заменена эстафетой 4×5 км.

Герои чемпионата 

В женских лыжных гонках максимальный результат показала советская лыжница Галина Кулакова, ставшая трёхкратной чемпионкой мира. У мужчин лучший результат показал представитель ГДР Герхард Гриммер, завоевавший 2 золотых и 1 серебряную медаль. В прыжках на лыжах с трамплина 2 золотые медали выиграл также восточно-германский спортсмен Ханс-Георг Ашенбах.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, мужчины

17 февраля — 30 км

19 февраля — 15 км

21 февраля — Эстафета 4х10 км

24 февраля — 50 км

Лыжные гонки, женщины

18 февраля — 5 км

20 февраля — 10 км

23 февраля — Эстафета 4х5 км

Лыжное двоеборье

17 февраля — Индивидуальная гонка (средний трамплин (К90) + 15 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

16 февраля — Средний трамплин (К70)

23 февраля — Большой трамплин (К90)

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

1974
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в Швеции
Международные спортивные соревнования в Фалуне
Международные соревнования по лыжному спорту в Швеции